Assesse is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 7.000 inwoners. Assesse ligt op een hoogte van 268 meter. Assesse ligt het ongeveer tien kilometer ten zuidoosten van de provinciehoofdstad Namen, bij de aansluiting van de belangrijke Ardense wegen A4/E411 en N4.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
In Courrière ligt ten noorden van het dorpscentrum zelf nog het grote gehucht Trieu.

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen, 1976= inwonersaantal op 31 december
1874:afscheiding van Sorinne-la-Longue (437 inwoners)

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) De zetelverdeling ontbreekt of is onvolledig op de database.

Bezienswaardigheden 

 De beschermde Chapelle Saint-Gilles in het gehucht Mianoye. Ook de omgeving van de kapel is beschermd.
 De Église Saint-Martin

Sport 
Voetbalclub RUS Assesse is aangesloten bij de KBVB en actief in de provinciale reeksen.

Externe link 
  Gemeente Assesse

 
Plaats in Namen (provincie)